Скырбино () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кырджали. Население составляет 135 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Солиште, в состав которого входит Скырбино, должность кмета (старосты) исполняет Якуб Юмер Местан (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Кырджали — Хасан Азис (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области